Mittelmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Mittelmeier (* 1927), deutscher Orthopäde
 Wolfram Mittelmeier (* 1959), deutscher Arzt und Professor für Orthopädie

Siehe auch:
 Mittermeier